Эпсилон Рака () — двойная звезда, находящаяся в созвездии Рака на расстоянии приблизительно 548 световых лет от нас. Входит в состав рассеянного звёздного скопления «Ясли» и является одной из его самых ярких звёзд. ε Рака — белая звезда  спектрального класса A.

Другое название звезды — Мелеф.

См. также 
 Ясли (звёздное скопление)
 α Рака
 55 Рака

Примечания

Ссылки 
 Астрономическая база данных SIMBAD
 Звёздный каталог VizieR

Двойные звёзды
Ясли (звёздное скопление)
Рак (созвездие)
Объекты Байера
Объекты Флемстида